

Musica 
Engel – gruppo musicale metal svedese
Engel – singolo dei Rammstein

Persone
Adolf Engel – imprenditore, dirigente d'azienda e politico italiano
Carl Engel – compositore statunitense
Carl Engel – musicologo tedesco
Carl Ludwig Engel – architetto tedesco
David Engel – ex tennista svedese
Eliot Engel – politico statunitense
Enrico Engel – calciatore italiano
Erich Engel – regista tedesco
Ernst Engel – economista e statistico tedesco
George Libman Engel – psichiatra statunitense
Georgia Engel – attrice statunitense
Hans Ludwig Engel – avvocato austriaco cattolico
Jerzy Engel – allenatore di calcio ed ex calciatore polacco
Karl Engel – ex calciatore svizzero
Konstantin Engel – calciatore kazako
Leopold Engel – scrittore e occultista russo
Luis Engel – scacchista tedesco
Mark Engel – ex sciatore alpino statunitense
Maro Engel – pilota automobilistico tedesco
Morris Engel – fotografo e regista statunitense
Pierre-Émile Engel – tenore francese
Roy Engel – attore statunitense
Selma Engel-Wijnberg, nata Saartje "Selme" Wijnberg – superstite dell'Olocausto olandese
Siegfried Engel – militare tedesco
Vilmos Engel – calciatore ungherese

Altro
Espansione di Engel – espressione matematica
Legge di Engel – legge economica

Altri progetti